-ski – formant przymiotnikowy
 -ski – końcówka polskich nazwisk